Steven José Bryce Valerio (San José, 16 de agosto de 1977) é um futebolista profissional costa-riquenho, meia-avançado.

Carreira 
Bryce integrou a Seleção Costa-Riquenha de Futebol na Copa América de 2001.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Costa Rica
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Naturais de San José (Costa Rica)
Futebolistas do Deportivo Saprissa
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa América de 2004